Фінал чемпіонату світу з футболу 1954 — футбольний матч, у якому визначався переможець чемпіонату світу з футболу 1954 року. Матч відбувся 4 липня 1954 року на стадіоні Ванкдорф у столиці Швейцарії — місті Берн. Титул чемпіона світу між собою розігрували збірні ФРН та Угорщини. Матч закінчився перемогою німецької збірної з рахунком 3:2.

Шлях до фіналу

Деталі матчу

Посилання 
 Протокол матчу на сайт ФІФА 

Чемпіонат світу з футболу 1954
1954
Матчі збірної Німеччини з футболу
Події 4 липня
Липень 1954
1954 у німецькому спорті
1954 в угорському спорті